Bociek:
 Grzegorz Bociek
 Krzysztof Bociek
 Zdzisław (Jerzy) Bociek
 Marcin Bocian, pseudonim: Bociek